Stodůlky mohou být:

 Stodůlky – bývalá vesnice, dnes čtvrť Prahy zahrnující především sídliště Jihozápadní Město
 sídliště Stodůlky – sídliště v Praze-Stodůlkách
 Stodůlky (stanice metra v Praze) – jedna ze stanic metra v pražské čtvrti Stodůlky
 Stodůlky (Strážný), též Žďárek, něm. Scheurek – zaniklá osada na území obce Strážný na Šumavě, okres Prachatice
 Stodůlky (Prášily), též Stadla, něm. Stadln – zaniklá obec na území dnešní obce Prášily v údolí Křemelné na Šumavě, okres Klatovy
 Stodůlky (knižní) – fiktivní středočeská vesnice ve fiktivním okrese Kobylákovo, dějiště příběhů dětské knihy Kluci, holky a Stodůlky od Evy Bernardinové